NRP steht für:
 National Reconciliation Party, politische Partei in Gambia
 National Renaissance Party, politische Partei in den Vereinigten Staaten
 Navio da República Portuguesa, ein Schiff der portugiesischen Marine, siehe Marinha Portuguesa #Ausrüstung
Nevis Reformation Party, politische Partei in St. Kitts und Nevis
 Nichtribosomales Peptid, Peptide aus nichtribosomaler Biosynthese
 Norodom-Ranariddh-Partei, politische Partei in Kambodscha
 North Reference Pulse, ein Synchronimpuls einer sich drehenden Radarantenne, siehe Azimut Change Pulses

nrp steht für:
 Nordpikenische Sprache (ISO-639-3-Code)

Abkürzung